Feronia ist:

in der Antike:
 Feronia (Mythologie), eine altitalische Göttin
 Feronia (Latium) (auch Lucus Feroniae), ein Heiligtum der Göttin in Latium
 Feronia (Sizilien), eine Stadt auf Sizilien

Außerdem:
 Feronia, Name eines Brückenrestaurants über die A1 in Fiano Romano 44 km nördlich von Rom (Italien)
 (72) Feronia, ein Asteroid
 Feronia elephantum, Feronia limonia sind Alternativbezeichnungen für Limonia acidissima